Орищенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Орищенко, Валентин Васильевич (род. 1922) — советский спортсмен (гребля), мастер спорта, чемпион СССР.
 
 Орищенко, Ирина Валентиновна (род. 1961) — исполнительница авторской песни.

См. также 
 
 Орыщенко, Алексей Сергеевич (род. 1946) — советский и российский учёный-материаловед, член-корреспондент РАН (2019).